Perseverance – nome del rover utilizzato nella missione spaziale Mars 2020

Musica 
 Perseverance – album degli Hatebreed del 2002
Perseverance – album di Percee P del 2007